Wagenhausen (Eifel), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Wagenhausen (Zwitserland), een gemeente in het kanton Thurgau